William Montagu-Douglas-Scott, 6. książę Buccleuch
 William Walter Montagu-Douglas-Scott – syn księcia 7. księcia Buccleuch